Triphoturus är ett släkte av fiskar. Triphoturus ingår i familjen prickfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Prickfiskar
Triphoturus